Richard Burton se poate referi la:
 Richard Francis Burton - un explorator, lingvist, scriitor și soldat englez (1821 – 1890)
 Sir Richard Burton - un personaj fictiv din Lumea Fluviului bazat pe personajul real